The Hits/The B-Sides — сборный альбом (бокс-сет) американского певца Принса, выпущенный 10 сентября 1993 года на лейблах Paisley Park и Warner Bros. Диск получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. The Hits/The B-Sides достиг шестого места в соул-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard), четвёртого в британском чарте UK Albums и вошёл в двадцатку лучших в американском чарте Billboard 200.

После смерти певца в апреле 2016 года альбом повторно вошёл в чарт США с тиражом 40,000 эквивалентных единиц (24,000 истинных продаж) и сразу на позиции № 6, а ещё два альбома вошли в десятку лучших: № 1 — The Very Best of Prince и № 2 — Purple Rain.

Об альбоме 
The Hits/The B-Sides это сборник лучших хитов Принса в виде бокс-сета из трёх дисков в специальной упаковке. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций 
Все песни, для которых в списке не указано иное, написаны Принсом.

Первый диск: The Hits 1

Второй диск: The Hits 2

Третий диск: The B-Sides

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Принса
Сборники на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Сборники би-сайдов
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Бокс-сеты